Příjmení Jarkovský má více nositelů:

 Ferdinand Jarkovský (1888–?) – český herec
 Ivan Osipovič Jarkovskij (1844–1902) – ruský fyzik, objevitel Jarkovského efektu
 Jan Jarkovský (* 1947) – český fotbalista
 Jaroslav Jarkovský (1881 – 1948) – československý hokejista na ME 1911–13
 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861–1943) – vlastním jménem Jiří Guth, český propagátor sportu, generální tajemník MOV 1919–1923, spoluautor olympijské charty
 Lucie Jarkovská (* 1978) – česká socioložka zaměřující se na problematiku genderu
 Věra Jarkovská (* 1950) – česká poslankyně za SPR-RSČ
 Zdeněk Jarkovský (1918–1948) – český hokejový brankář